Пъркинс може да се отнася за:
 Хора
 Антъни Пъркинс (1932-1992), американски актьор
 Джейкъб Пъркинс (1766-1849), американски физик и инженер

 Окръзи в САЩ
 Пъркинс (окръг, Небраска)
 Пъркинс (окръг, Южна Дакота)